Кумбрес де Конин Терсера Сексион има више значења:

 Кумбрес де Конин Терсера Сексион (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Кумбрес де Конин Терсера Сексион (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику